Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1961-1962.

Roster

Collegamenti esterni 

1962
Partizan Belgrado